Domanice puede hacer referencia a los siguientes lugares en Polonia:

 Domanice, condado de Wołów, en el Voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Domanice, condado de Wrocław, en el voivodato de Baja Silesia (suroeste de Polonia).
 Domanice, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Domanice, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Domanice, condado de Bytów, en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Domanice, condado de Słupsk, en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).

Enlaces externos